Berghem fait référence à

Berghem, une ville du Brabant-Septentrional.

Berghem, une localité du comté de Västra Götaland.

Patronymes 

 Nicolaes Berchem, peintre hollandais.

Homonymie de toponyme